Ендре Нодь (Надь) (Ендре Грос; 5 лютого 1877, Виноградів — 5 травня 1938, Будапешт) — угорський журналіст, письменник. «Батько угорського кабаре».

Діяльність 
Навчався в Орадеї та став журналістом газети Szabadság. Він був другом Ендре Аді та Лайоша Біро. Він жив у Будапешті з 1900 року, був співробітником Magyar Szó, а потім Pesti Napló, до 1910 року.

У 1908 році він був режисером «Modern Színpad», якою керував до 1913 року. Після однорічного перебування в Парижі він працював в Az Est, а потім у Будапешт Хірлап. У 1919 році він відкрив кабаре під назвою Endre Nagy Stage у Зимовому саду, в 1921 році в підвалі Gresham-palota — «Подіум-кабаре», потім у 1922 році сцену Lomb на вулиці Стефанія. У період з 1923 по 1929 рік він разом із Белою Саламоном очолював сцену Terézkörúti Színpad.

Ендре Нодь був творцем та новатором угорського політичного кабаре — незважаючи на свої мовні дефекти — мав прямий контакт із громадськістю та здобув велику популярність завдяки своїм семінарам, присвяченим публічним проблемам.

Творчість 

 Siralmak könyve; Laszky Ármin, Nagyvárad, 1896
 Rózsa. Lírai elbeszélés; Doktor Ny., Nagyszőlős, 1900
 Nagy Endre–Szini Gyula–Tábori Kornél: A jó vidék. Víg esetek; Nap Ny., Bp., 190? (Vidám könyvtár)
 Tarka krónikák. A ma anekdótái; egybegyűjtötte Nagy Endre; Pallas, Bp., 1903
 Gyönyörű lovagkor; Globus Ny., Bp., 1905
 A Geödhyek; Singer-Wolfner, Bp., 1905 (Vidám könyvek)
 Apostol a Hódságon. Regény; Franklin, Bp., 1907 (Fehér könyvek)
 Egynapos özvegy; Magyar Kereskedelmi Közlöny, Bp., 1907
 Márton lovag és egyéb elbeszélések; Mozgó könyvtár vállalat, Bp., 1908 (Mozgó könyvtár)
 A misokai földkirály és egyéb elbeszélések; Grill, Bp., 1908 (Magyar írók aranykönyvtára)
 Kati kisasszony élettörténete. Ifjúsági regény; Singer-Wolfner, Bp., 1909 (Ifjúsági regénytár)
 Nagy Endre–Pásztor Árpád–Tábori Kornél: Humor a politikában… Karcolat; Korvin, Bp., 191? (Vidám könyvtár)
 Szomaházy István–Tábori Kornél–Nagy Endre: Kártyahumor. Víg históriák; A Nap Ny., Bp., 1911 (Vidám könyvtár)
 A zseni. Tragikomédia; Franklin, Bp., 1911
 A miniszterelnök. Komédia; Franklin, Bp., 1913
 A pólai győző. Elbeszélések; Athenaeum, Bp., 1913 (Modern könyvtár)
 Nagy Endre–Szini Gyula–Tábori Kornél: Óh azok a gyerekek! Nyolcvan víg apróság; Vidám könyvtár, Bp., 1913
 Tábori levelek; összeáll., bev. Nagy Endre; Singer-Wolfner, Bp., 1915 (A nagy háború könyvei)
 Csataképek a nagy háborúból; összeáll., bev. Nagy Endre; Singer-Wolfner, Bp., 1915 (A nagy háború könyvei)
 A nagy háború anekdotakincse; összeáll., bev. Nagy Endre; Singer-Wolfner, Bp., 1915 (A nagy háború könyvei) Online
 Szeplőtlen asszony. Regény; Légrády, B., 1918
 Sienai Szent Katalin vőlegénye. Elbeszélések; Singer-Wolfner, Bp., 1916
 Oh az a vén kujon!; Légrády, Bp., 1917
 Erdély fia; Légrády, Bp., 1917 (Az Érdekes Újság könyvei)
 Jönnek a színészek. Egy kis körút a vidéken; Érdekes Újság, Bp., 1918
 A Mágócsy-csirkék története; Lampel, Bp., 1918 (Magyar könyvtár)
 Mirjám, a lélektani rejtély; Singer-Wolfner, Bp., 1918 (Milliók könyve)
 Udvari történet. Regény; Tolnai, Bp., 1926 (Tolnai regénytára)
 Lukits Milos kalandjai; Genius, Bp., 1927
 Mademoiselle Martcha. Kis regény; Singer-Wolfner, Bp., 1928
 A nyárspolgár (vígjáték, 1930)
 A kupléénekes. Regény; Singer-Wolfner, Bp., 1930 (A magyar irodalom jelesei)
 Hajnali beszélgetések Lukits Milossal; Genius, Bp., 1930
 Fatornyos hazám (1932)
 Szerelmesek kalauza; Nyugat, Bp., 1934
 A kabaré regénye; Nyugat, Bp., 1935 (Nyugat-könyvek)
 Párizs (1935)
 Egy város regénye (1936)
 Várad — Pest — Párizs; vál., sajtó alá rend., előszó Kellér Andor; Szépirodalmi, Bp., 1958
 Egy város regénye / A kabaré regénye; Magvető, Bp., 1978
 A kockás város. Novellák; összeáll., utószó Fráter Zoltán; Noran, Bp., 1998 (Ködlovagok)
 Egy város regénye; szöveggond. Károly Márta; Palatinus, Bp., 1999 (Várad, villanyváros)
 Öregek kalauza; Noran, Bp., 2000
 Párizs, 1913; sajtó alá rend. Károly Márta; Palatinus, Bp., 2000

Примітки

Посилання 
 

Угорські журналісти
Театральні діячі XX століття